Méléagriculture peut désigner :

 l'élevage des pintades ;
 ou l'élevage des huîtres perlières.

Élevage spécialisé